Yolande de Hongrie peut désigner :

 Yolande de Hongrie († 1299), ou Hélène, princesse devenue clarisse, fille du roi Béla IV de Hongrie ; bienheureuse fêtée le 11 juin. 
 Yolande de Hongrie (reine d'Aragon) (°1215 - †1251), fille de André II de Hongrie et de Yolande de Courtenay, épouse de Jacques  d'Aragon.

Références 

Homonymie dynastique